Guljajev je priimek več oseb:
 Nikolaj Aleksejevič Guljajev, ruski hitrostni drsač
 Vasilij Georgijevič Guljajev, sovjetski general